Jens Juel kan være flere personer af den danske adelsslægt Juel:

 Jens Juel (død 1563) (død 1563) – til Alsted, lensmand
 Jens Juel (statholder) (1580-1634) – rigsråd og statholder over Norge
 Jens Juel (1594-1636) (1594-1636) – til Lindbjerggård, lensmand
 Jens Juel (lensbaron) (1631-1700) – lensbaron til baroniet Juellinge og ejer af Juellinge ved Stevns
 Jens Juel (kammerherre) (1707-1774) – godsejer, kammerherre og muligvis fader til maleren af samme navn
 Jens Juel (1745-1802) – kunstmaler
 Jens Juel (1897-1978) (1897-1978) – godsejer, kammerherre og direktør